Barbara Hohenzollern (1423–1481) – margrabianka brandenburska, markiza Mantui
 Barbara Hohenzollern (1464–1515) – margrabianka brandenburska, księżna głogowska, pierwsza żona Władysława Jagiellończyka
 Barbara Hohenzollern (1495–1552) – margrabianka brandenburska, żona landgrafa Leuchtenberga
 Barbara Hohenzollern (1527–1595) – elektorówna brandenburska, księżna brzeska